Эндрю Нил:
  — британский тележурналист (Би-би-си).
  — американский кинорежиссёр.